

Astronomia 
 Cratere Calahorra – cratere sulla superficie di Marte

Architettura 
 Castillo de La Calahorra – fortezza nel comune di La Calahorra, in provincia di Granada
 Torre de la Calahorra – fortezza di origine islamica a Cordoba

Geografia 
 Spagna
 Calahorra – comune nella comunità autonoma di La Rioja
 Calahorra de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 La Calahorra – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia